Blankenstein bezeichnet:

Berge:
 Blankenstein (Harz), Berg bei Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Blankenstein (Schwäbische Alb), Berg südwestlich von Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Plankenstein (Berg) (auch Blankenstein genannt), Berg der Bayerischen Voralpen, Landkreis Miesbach, Bayern

Bezirk:
 Amt Blankenstein, historischen Bezirk in Mittelhessen

Burgen:
 Burg Blankenstein (Eifel), Burg in der Eifel
 Burg Blankenstein (Gladenbach), Burg im Amt Blankenstein, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Blankenstein (Hattingen), Burg in Hattingen-Blankenstein, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Blansko, Burgruine in Tschechien
 Burgruine Blankenstein, Spornburgruine bei Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Ruine Blankenstein, abgegangene Burg bei Wasserstetten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Ortschaften:
 Blankenstein (Hattingen), Ortsteil von Hattingen im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Blankenstein (Rosenthal am Rennsteig), Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Blankenstein (Wilsdruff), Ortsteil von Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Blansko (Povrly) (deutsch: Blankenstein), Ortsteil von Povrly im Okres Ústí nad Labem, Tschechien

Personen:
 August Blankenstein (1876–1931), Genremaler der Düsseldorfer Schule

 Ernst Graf von Blankenstein (1733–1816), österreichischer Militärbefehlshaber im 18. Jahrhundert, Inhaber des Regiments Blankenstein-Husaren 1791–1814
 Hartmut Blankenstein (* 1941), deutscher Diplomat
 Hermann Blankenstein (1829–1910), deutscher Architekt
 John Blankenstein (1949–2006), niederländischer Fußballschiedsrichter und Aktivist für die Gleichberechtigung von Homosexuellen und gegen Rassismus
 Marcus van Blankenstein (1880–1964), niederländischer Journalist
 Otto Blankenstein, deutscher Sexarbeiter
 Thomas Blankenstein (* 1954), deutscher Biomediziner und Krebsforscher
 Urte Blankenstein (* 1943), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Palais Blankenstein
 Plankenstein